Newberry kan som auktorsförkortning betyda:

 Clayton C. Newberry
 John Strong Newberry

Robotskapade auktorsförkortningar